Landtagswahl 1986 steht für:

 Landtagswahl in Bayern 1986
 Landtagswahl in Liechtenstein 1986
 Landtagswahl in Niedersachsen 1986
 Landtagswahl in der Steiermark 1986